Борис Никанорович Рутовский (1890—1954) — советский учёный, один из организаторов промышленности эфирных масел. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Биография 
Родился в 1890 г. в Кутаиси.

Окончил гимназию, химическое отделение Московского технического училища, курс Высшего технического училища в Карлсруэ, Германия (1913—1914).

В 1914—1917 гг. — старший химик в АО «Русско-краска». Затем работал на заводах по производству красителей.

С 1927 г. в МХТИ им. Д. И. Менделеева заведующий лабораторией эфирных масел, заведующий кафедрами химии и технологии эфирных масел (1930—1935) и технологии пластмасс (1935—1941). В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «химия душистых веществ».

В 1930 г. получил учёное звание профессора. В 1935 г. защитил докторскую диссертацию.

В июле 1941 г. эвакуирован в Казахстан, работал в Казахском государственном университете заведующим кафедрой военной химии и проректором по научной работе.

После возвращения в Москву — в МИХМ — заведующий кафедрой общей химии (1943—1952), декан факультета.

Один из организаторов советской промышленности эфирных масел.

Похоронен на Донском кладбище.

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
 Орден «Знак Почёта»,
 медали.

Публикации 
Автор книги:
 Эфирные масла и как их добывают [Текст] / проф. Б. Н. Рутовский. — Москва ; Ленинград : Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы, 1931. Т. 1: Способы получения эфирных масел и их анализ. — 1931. — 594 с., 4 л. табл. : ил. Т. 1: Способы получения эфирных масел и их анализ. — 1931. — 594 с., 4 л. табл. : ил.

Литература 
 Борис Никанорович Рутовский. [Химик-технолог. 1890—1954. Некролог] . Химическая промышленность, 1954, No 5, с. 57-58, с портр.
 Борис Никанорович Рутовский: Научно-исследовательский и проектный институт пластмасс, Московский институт химического машиностроения и Редколлегия жюри  — Xимическая промышленность, 1954, No 5, с. 57 — 58 с портр.

Ссылки

Примечания 

Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби‎
Похороненные на Донском кладбище